USS Flasher je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Flasher (SS-249) 
 USS Flasher (SSN-613)

Flasher